Огіївська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Огіївська сільська рада — Харківська область, Сахновщинський район
 Огіївська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район